Allet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Allet (1820–1888), Schweizer Politiker und Richter
 Bartholomäus Allet (1540–1620), Schweizer Vogt, Bannerherr und Offizier in fremden Diensten
 Eugen Allet senior (1784–1837), Schweizer Politiker
 Eugen Allet junior (1814–1878), Schweizer Offizier
 Jakob Allet (um 1600–1678), Schweizer Politiker und Offizier
 Peter Allet (um 1510–1569), Schweizer Landeshauptmann
 Sophie Allet-Coche (* 1962), französische Filmregisseurin